

Musica 
 Primadonna – singolo di Alla Pugacheva del 1997, canzone rappresentante della Russia all'Eurovision Song Contest 1997 (Примадонна)
 Primadonna – singolo di Marina and the Diamonds del 2012, dall'album Electra Heart

Teatro 
 Primadonna – cantante o ballerina protagonista di una rappresentazione

Televisione 
 Primadonna – programma televisivo italiano del 1991

Pagine correlate 
Prima Donna